Droga do zapomnienia (powieść) – powieść Erica Lomaxa
 Droga do zapomnienia (film) – film z 2013, ekranizacja powieści

Zobacz też